Janesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Janesville (Iowa)
Janesville (Minnesota)
Janesville (Wisconsin)